Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1955.

Setzliste

Turnierplan

Quellen 
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 9. Jahrgang, Heft 15 (1. August-Ausgabe 1955)
 Das Turnierprogramm der Hamburger Tennis-Gilde

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1955